Il doppio del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Patty Fendick e Andrea Strnadová 3–6, 6–2, 7–6(4).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Patty Fendick /  Andrea Strnadová (finale)

 Mary Lou Daniels /  Lori McNeil (primo turno)
 Raffaella Reggi /  Nathalie Tauziat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1992